Buzzer – componente elettronico in grado di generare toni acustici
Buzzer – altro nome dell'altoparlantino interno dei PC
Buzzer – periferica utilizzata nei videogiochi della serie Buzz!
The Buzzer – stazione radio di origine sconosciuta